Гран-прі Бельгії 2017 (офіційно 2017 Formula 1 Pirelli Belgian Grand Prix) — автоперегони чемпіонату світу Формули-1, які пройшли 27 серпня  на гоночній трасі Спа-Франкоршам в Спа, Бельгія. Це дванадцятий етап чемпіонату світу, сімдесят третє Гран-прі Бельгії і шістдесят друге в межах Чемпіонату Світу з Формули-1.

Класифікація

Примітки 
 — Джоліон Палмер, Маркус Ерікссон і Паскаль Верляйн отримали штрафи по п'ять позицій за заміну коробки передач.
 — Стоффель Вандорн отримав штраф в шістдесят позицій за заміну елементів двигуна і п'ять позицій за заміну коробки передач.
 — Феліпе Масса отримав штраф в п'ять позицій за ігнорування жовтих прапорів під час третьої практики.
 — Даніїл Квят отримав штраф в двадцять позицій за заміну елементів двигуна.

Перегони

Примітки 
 — Серхіо Перес не фінішував на гран-прі, але був класифікований, оскільки подолав понад 90 % дистанції.

Положення в чемпіонаті після Гран-прі 

Особистий залік

Кубок конструкторів

 Примітка: Тільки 5 позицій включені в обидві таблиці.

Примітки

Посилання

Офіційний вебсайт 
 Гонка на офіційному сайті Формули 1

Гран-прі Бельгії
Звіти про Гран-прі сезону 2017 Формули-1
Серпень 2017
2017 у бельгійському спорті